Дунахарасти () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 16 468 человек (2001).

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Карта города 

Города Венгрии